Andrássy Antal (1742–1799) rozsnyói püspök
Andrássy Antal (1941–) újságíró